Васильковка — топоним.


Населённые пункты

Белоруссия 
 Васильковка — деревня в Логойском районе Минской области.

Казахстан 
 Васильковка — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Васильковка — прежнее, до 14 декабря 2007 года, название села Батыр Капай Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Васильковка — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 1975 году.
 Васильковка — село в Спасском районе Приморского края.

Украина 
 Васильковка — посёлок городского типа в Васильковском районе Днепропетровской области.

Реки 
 Васильковка — приток Аввакумовки (Приморский край).
 Васильковка — приток Вятки (Кировская область, Республика Коми).

См. также